Časopis Společnosti Vlasteneckého muzea (ve starším přepisu Časopis společnosti wlastenského Museum w Čechách, nebo Časopis Musea království Českého, zkráceně Čas. Společn. Wlasten. Mus. w Čechách. Další názvy byly též Časopis Českého museum, Časopis Musea království Českého a Časopis Národního musea)  byl časopis Společnosti Vlasteneckého musea v Čechách s botanickými ilustracemi a popisy rostlin, který vycházel od roku 1827 v Praze.

Historie 
Časopis byl založen historikem Františkem Palackým v roce 1827 při Společnosti Vlasteneckého musea v Čechách, předchůdkyní dnešního Národního muzea. V letech 1827-1830 byla publikována čísla 1-4.

Název časopisu se vyvíjel spolu s názvem Národního muzea, nejprve vycházel pod jménem Časopis společnosti vlastenského Museum v Čechách, od roku 1830 Časopis Českého museum, od roku 1855 do roku 1922 Časopis Musea království Českého a konečně od roku 1923 Časopis Národního musea.

Od roku 1853 vycházel v prvních deseti ročnících jako příloha Přírodovědný časopis Živa, založený Janem Evangelistou Purkyněm.

Nakonec jej nahradil Časopis Národního musea, jehož titul byl od roku 1965 upraven podle nových pravidel českého pravopisu na současný název Časopis Národního muzea, který vychází dodnes.

Reference

Externí odkazy 
 
 Archiv časopisu z let 1827–1830 v Digitální knihovně Národního muzea (Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách)
 Archiv časopisu z let 1831–1854 v Digitální knihovně Národního muzea (Časopis českého museum)
 Archiv časopisu z let 1855–1922 v Digitální knihovně Národního muzea (Časopis Musea království Českého)
 na IPNI

Časopisy v češtině
České vědecké časopisy
Národní muzeum
Československé časopisy
František Palacký
Rakousko-uherské časopisy